Бест () — община и поселение в Нидерландах. Находится в провинции Северный Брабант, на северо-запад от Эйндховена, являясь частью агломерации этого города.

В Бесте расположены штаб-квартира крупнейшего в Европе мясоперерабатывающего предприятия Vion NV, а также центры производства компаний Philips Healthcare и Bata Protection.

Примечания 

Общины провинции Северный Брабант
Бест